Robert Jarczyk (aktor) (ur. 1958) – niemiecki aktor telewizyjny
 Robert Jarczyk (polityk) (1882–1951) – uczestnik powstań śląskich, poseł na Sejm RP (1930–1935), brat Henryka